Сулейман Халилович (, , родился 14 ноября 1955 в Оджаке) — югославский боснийский футболист и футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы клуба «Единство» (Оджак). С 1977 по 1984 годы играл за команду Второй лиги «Динамо» из Винковцев. Дважды становился лучшим бомбардиром Второй лиги в зоне «Запад» в 1981 (22 гола) и 1982 годах (31 гол), в 1983 году он завоевал титул лучшего бомбардира Первой лиги с 18 голами. Сезон 1984/1985 провёл в «Црвене Звезде», выиграв с ней Кубок Югославии. В 1985 уехал в Австрию играть за венский «Рапид», с которым выиграл чемпионат в 1987 и 1988 годах и кубок в 1987 году. Там и завершил карьеру.

В сборной 
Будучи игроком Второй лиги, Халилович сумел пробиться в сборную Югославии. Ему удалось сыграть за молодёжную, олимпийскую и основную сборные Югославии, первую игру он провёл 23 апреля 1983 в Париже против Франции (0:4), последнюю 16 июня 1984 в рамках чемпионата Европы во Франции против Дании (0:5). За сборную сыграл 12 встреч, первый и единственный гол забил 2 июня 1984 в товарищеской встрече в Лиссабоне против Португалии (3:2).

После карьеры игрока 
После завершения карьеры остался жить в Австрии. Работает тренером в Третьей лиге.

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Югославии
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Рапид» Вена